Der Dreiband Grand Prix 1988/2 war das 10. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 3. April 1988 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "GERMAN OPEN 1988" ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Backnang sein erstes Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er den Belgier Raymond Ceulemans mit 3:2 Sätzen, wobei der fünfte Satz mit 15:14 endete. Auch über fünf Sätze ging das Spiel um Platz drei. Hier besiegte Nobuaki Kobayashi seinen Landsmann Junichi Komori.

Turniermodus 
Sechs BWA-Spieler waren gesetzt. In einer Qualifikation wurden die beiden restlichen Plätze für das Hauptturnier ausgespielt. Hierfür qualifizierten sich der Österreicher Johann Scherz und der Däne Karsten Lieberkind. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Hauptturnier

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1988/2
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Backnang